Futura steht für:
 Futura International Airways, ehemalige spanische Fluggesellschaft
 Futura (Jazzlabel), französisches Jazzlabel
 Futura (Prag), Zentrum für zeitgenössische Kunst in Prag
 Futura (Schriftart), Schriftart

Fahrzeugmarken und -modelle:
 Fellpoint, ehemaliger britischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Futura
 Grancar Design, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Futura
 Aprilia RST 1000 Futura, Motorrad des italienischen Zweiradherstellers Aprilia
 Bova Futura, Reisebusmodell des Herstellers VDL Bova
 Ford Futura, Fahrzeugmodell des Herstellers Ford
 Lincoln Futura, Designstudie der Marke Lincoln

Namensbestandteil:
 Carlos Futura, Musikerpseudonym

Künstlername:
 Futura (Künstler) (* 1955; eigentlich Leonard McGurr), US-amerikanischer Graffiti-Künstler

La Futura steht für:
 La Futura, Studioalbum der Band ZZ Top

Siehe auch:
 Prix Futura, Hörspielpreis der BBC
 Futura Carrier, Schiffstyp